Il Grammy per la migliore collaborazione con un artista rap è un premio Grammy istituito nel 2001, per canzoni nate da collaborazioni tra artisti rap ed altri da generi musicali diversi. Nel corso delle cerimonie il premio ha assunto differenti denominazioni: Best Rap/Sung Collaboration (2002-2017), Best Rap/Sung Performance (2018-2020) e Best Melodic Rap Performanc (dal 2021).

Il rapper americano Jay-Z ha ricevuto più premi nella categoria con sette vittorie: quattro volte come artista principale e tre volte come artista protagonista. Rihanna è l'artista femminile con il maggior numero di vittorie nella categoria, con cinque riconoscimenti ricevuti su nove candidature totali.

Vincitori

Anni 2000
 2002
 Eve & Gwen Stefani - "Let Me Blow Ya Mind"
 2003
 Nelly & Kelly Rowland - "Dilemma"
 2004
 Beyoncé & Jay-Z - "Crazy in Love"
 2005
 Usher, Lil Jon & Ludacris - "Yeah!"
 2006
 Jay-Z & Linkin Park - "Numb/Encore"
 2007
 Justin Timberlake e T.I. - "My Love"
 2008
 Rihanna e Jay-Z - "Umbrella"
 2009
 Estelle con Kanye West - "American Boy"

Anni 2010 
 2010
 Jay-Z con Rihanna & Kanye West - Run This Town
 2011
Jay-Z con Alicia Keys - Empire State of Mind
 2012
 Kanye West, Rihanna, Kid Cudi e Fergie con All of the Lights
 2013
 Jay-Z, Kanye West, Frank Ocean e The-Dream con No Church in the Wild
 2014
 Jay-Z & Justin Timberlake - Holy Grail
2015
Eminem & Rihanna - The Monster
2016
Kendrick Lamar con Bilal, Anna Wise & Thundercat - This Walls
2017
Drake - Hotline Bling
2018
Kendrick Lamar & Rihanna  - Loyalty
2019
Childish Gambino - This Is America

Anni 2020 
 2020
 DJ Khaled con Nipsey Hussle e John Legend - Higher
 2021
 Anderson .Paak - Lockdown
 2022
 Kanye West con The Weeknd e Lil Baby - Hurricane

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Collaborazione con un artista rap